

Соловйовське сільське поселення — сільське поселення, Борзинський район, Забайкальський край
 Соловйовське сільське поселення — сільське поселення, Полтавський район, Омська область